Ghom oder Qom (persisch) steht für:

 Ghom,  Hauptstadt der Provinz Ghom im Iran
 Ghom (Fluss),  Fluss im Iran
 Ghom (Provinz), Provinz des Iran
 Ghom (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Ghom im Iran